En cuisine, la salière, est un récipient contenant le sel alimentaire, généralement mis sur la table à disposition des convives.
 En littérature, c’est une boîte à sable contenant de la poudre qui est saupoudrée sur l’encre d’une page fraîchement écrite.
 La salière est un pliage. Dans le jeu de la salière aussi nommé jeu de la cocotte, le joueur manipule la salière en écartant sa base et en glissant le pouce et l'index de chaque main par-dessous. Il demande à son partenaire "Combien veux-tu ?" et ouvre la salière le nombre de fois indiqué.
 En anatomie humaine, la salière désigne un creux sur certaines parties du corps : salières de Vénus et d'Apollon ; creux sus-claviculaire présent particulièrement chez les personnes maigres.
 En anatomie animale, la salière est la dépression arrondie au-dessus de l’œil du cheval.
 Familièrement on appelle salière ou saleuse, l’épandeuse, engin utilisé pour le salage des routes en hiver.

Notes et références 

Homonymie